Nicòstrat d'Atenes (general), general atenenc.
 Nicòstrat d'Atenes (poeta), poeta còmic atenenc